La circulació és el moviment continu d'algun cos. Pot referir-se a aquests conceptes:
 La circulació sanguínia en el cos humà (vegeu també sistema cardiovascular)
 La circulació de cèl·lules tumorals en el procés de metàstasi tumoral.
 La circulació termohalina de les masses d'aigua.
 El moviment de l'aire (vegeu circulació atmosfèrica)
 El trànsit vehicular (vegeu trànsit)
 La circulació de l'aigua en les plantes.
 La circulació d'energia (vegeu circulador)
 El tiratge d'un diari o revista, també anomenat circulació.
 En matemàtica i física, la integral de línia d'un camp vectorial sobre una corba.